

Patronyme 
 Anaïs Sabrié (née en 1994), coureuse de fond française, spécialisée en course en montagne.

Prénom 
 Sabrie Bekirova - en cyrillique Сабрие́  Бекирова - (née en 1995), une cheffe d'orchestre russe tatare.